Nakon Prvoga svjetskog rata grade se moderne crkve, koje se previše ne razlikuju od običnih građevina. Osnovno obilježje modernih crkava jest njihov jedinstven unutarnji prostor. Napušta se dugotrajan kazališni i stupnjeviti raspored prostora u crkvi koji je prije toga čak i ogradom bio podijeljen na dva dijela, jedan za svećenike a drugi za obične vjernike. Ograda sada nestaje, dok se oltar nastoji što više približiti vjernicima, čime ih se želi aktivno uključiti u slavlje mise. 

Za takvu ogromnu promjenu najzaslužniji je papa Pio X., koji je naglašavanjem aktivna sudjelovanja svih vjernika u javnoj i svečanoj molitvi Crkve postavio temelje za reformu bogoslužja koju je kasnije propisao Drugi vatikanski sabor.

Povezani članci 

 modernizam
 postmoderna
 neoklasicizam
 secesija
 arhitektura industrijske revolucije
 arhitektura 20. stoljeća
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 predromanička crkva
 romanička crkva
 gotička crkva
 renesansna crkva
 barokna crkva
 klasicistička crkva

Literatura 

 Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.

Crkvena arhitektura
Moderna arhitektura